Straße 35 steht in Island für:

 die Hauptstraße Biskupstungnabraut
 die Hauptstraße im Hochland, siehe Kjalvegur